Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2015 года  прошёл с 12 по 18 марта  в курортной  деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Место проведения — Beach Hotel.  В финале приняли участие 8 спортсменок. 

Победителем во второй раз стала Виталии Думеш, серебро у Денисе ван Дам, бронза досталась Хейке Верхёл.

Результаты

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

 
Спорт в Нидерландах в 2015 году
женщины 2015
Спортивные соревнования в Заутеланде
2015 год в шашках

Март 2015 года